Хоја Чика има више значења:

 Хоја Чика (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хоја Чика (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику